Oas steht für:
 Oas, Ort auf den Philippinen
 Oas-Feste, eine ehemalige Feste und Name einer Farm in Namibia

OAS ist die Abkürzung für:
 Organisation Amerikanischer Staaten mit Hauptsitz in Washington, D.C.
 Ostaustralstrom
 Oberasbach, eine Stadt in Bayern nahe Nürnberg
 Ostasiatisches Seminar der Freien Universität Berlin
 Organisation de l’armée secrète, eine ehemalige terroristische Geheimorganisation in Algerien und Frankreich
 Oral allergy syndrome, siehe Nahrungsmittelallergie
 Oracle Application Server, der Applikations-Server der Firma Oracle
 O-Acetylserin
 Oligoadenylatsynthetase 1
 OpenAPI Specification

OAS